Мафия може да се отнася за:

 Мафия — мащабна форма на организирана престъпност. В превод от староиталиански „семейство“.;
 Mafia: The City of Lost Heaven — видеоигра от Illusion Softworks.
 Мафия — остров в Индийския океан, част от Танзания;
 Мафия — салонна ролева игра с детективски сюжет, зародила се през 1986 г. в СССР.